Ketapang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Ketapang (vattendrag i Indonesien, lat 0,85, long 100,65), 
 Kelurahan Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,83, long 109,54), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 113,18), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,70), 
 Desa Ketapang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 114,35), 
 Kelurahan Ketapang (administrativ by i Indonesien, Lampung), 
 Kecamatan Ketapang, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar